Николай Евстафьевич Баранов (фон Барангоф) (1825—1903) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Биография 
Родился 22 ноября 1825 года, Сын начальника 11-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Евстафия Евстафиевича Баранова и жены его Жанеты Егоровны урождённой Барановой. Происходил из старинного русского дворянского рода Барановых, часть которого в XVI веке переселилась в Прибалтику и там совершенно онемечилась, записан в дворянские книги Эстляндской губернии. Николай Евстафьевич был евангелическо-лютеранского вероисповедания.

Образование получил в Пажеском корпусе, из которого выпущен 10 августа 1844 года прапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк. В 1856 году назначен флигель-адъютантом. В 1859 году произведён в полковники и назначен командиром 2-го учебного стрелкового батальона. С 16 ноября 1860 года командовал лейб-гвардии 2-м Царскосельским стрелковым батальоном и 30 августа 1864 года был произведён в генерал-майоры с зачислением в Свиту (со старшинством от 27 марта 1866 года). С 14 января 1865 года состоял при 2-й гвардейской пехотной дивизии для особых поручений.

В 1875 году назначен командиром 2-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии, во главе которой выступил на Балканский театр начавшейся русско-турецкой войны. В этой кампании он командовал левым флангом Рущукского отряда, за отличие был 1 января 1878 года (хотя уже в телеграмме от генерал-майора Дукмасова за 28 октября 1877 года так именуется) произведён в генерал-лейтенанты, завершил войну в должности командира 35-й пехотной дивизии.

В 1884 году вышел в отставку. Среди прочих наград Баранов имел ордена св. Владимира 3-й степени (1866 год), св. Станислава 1-й степени (1868 год) и св. Анны 1-й степени (1870 год).

Скончался в Санкт-Петербурге 29 января 1903 года, похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Примечания

Источники 
 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. М., 2009
 Милорадович Г. А. Список лиц свиты их величеств с царствования императора Петра I по 1886 год. Киев, 1886
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 августа. СПб., 1872
 Старчевский А. А. Памятник Восточной войны 1877—1878 гг. СПб., 1878
 Фрейман О. Р. Пажи за 183 года (1711—1894). Биографии бывших пажей с портретами. Фридрихсгамн, 1894

Выпускники Пажеского корпуса
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Преображенцы